Квензель () — шведская фамилия. 

Известные носители:
 Квензель, Конрад (1676—1732) — шведский астроном.
 Квензель, Конрад (1767—1806) — шведский энтомолог.